Пайка:

 Пайка — технологический процесс.
 Пайка — разговорное название продовольственного пайка.
 Пайка (пика) — единица измерения в типографии, равная 12 типографским пунктам.